VM poate fi:

 Vânători de munte, specialitate militară a Forțelor Terestre Române, componentă a infanteriei
 Vietnam, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Memorie virtuală, din limba engleză Virtual memory
 Mașină virtuală, din limba engleză Virtual machine
 VM (reactor), reactor nuclear al unor submarine sovietice

Legături externe 
  „VM” la acronymfinder.com